Farkas Károly (?–1810) költő
 Farkas Károly (1768–1848/50) katolikus pap
 Farkas Károly (1805–1868) földbirtokos, országgyűlési képviselő
 Farkas Károly (Karl Maria Wolf) (?–1907) operaénekes (tenor), énektanár
 Farkas Károly (1842–1907) vasmunkás, szocialista
 Farkas Károly (1905–1979) orvos, orvostörténész, egészségügyi szervező
 Farkas Károly (1936–1986) agrármérnök, növényvédelmi szakember
 Farkas Károly (1953) gépész üzemmérnök